

Muzyka 
 Brotherhood – album grupy New Order
 Brotherhood – album grupy B'z
 Brotherhood – album grupy The Chemical Brothers

Telewizja 
 Brotherhood – amerykański serial kryminalny
 Fullmetal Alchemist: Brotherhood – druga wersja anime Fullmetal Alchemist

Gry komputerowe 
 Assassin’s Creed: Brotherhood – gra komputerowa z 2010 roku